Dieter Depping (1966- ), pilote automobile allemand ;
 Georges-Bernard Depping (1784-1853), historien français ;
 Guillaume Depping (1829-1901) : historien et géographe français.